Сегунда 2006/2007 () — 76-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 27 августа 2006 года и закончился 17 июня 2007 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

2006/2007
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2006 году
Спорт в Испании в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007